Хоуп може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Хоуп (Айдахо)
 Хоуп (Арканзас)
 Хоуп (филм), филм от 1996 година
 Хоуп (диамант), известен скъпоценен камък